Тахо може да се отнася за:

 Тахо, река в Испания и Португалия
 Тахо, езеро в САЩ